Нижнесаксонский симфонический оркестр (, первоначально просто Нижнесаксонский оркестр, ) — немецкий симфонический оркестр, действовавший в Ганновере в 1934—1968 гг.

Бо́льшую часть жизненного срока коллектива им успешно руководил дирижёр Хельмут Тирфельдер, гастролировваший с оркестром как по региону, так и за его пределами, участвуя в различных фестивалях; Тирфельдер также пропагандировал музыку Яна Сибелиуса, в 1942 году записал с оркестром «Лебедя Туонелы», «Дочь Похьолы» и «Грустный вальс». В 1950 году оркестр пережил кризис, связанный с учреждением в городе другого коллектива — оркестра Радио Северо-Западной Германии, куда перешёл целый ряд музыкантов. Тирфельдеру удалось, однако, переломить ситуацию и привлечь к финансированию коллектива городскую администрацию и правительство земли Нижняя Саксония. Однако кризисные условия 1968 года прервали этот финансовый поток, и с концом сезона оркестр прекратил существование.

Музыкальные руководители 

 Фриц Леман (1934—1938)
 Хельмут Тирфельдер (1938—1964)
 Рудольф Альберт (1964—1968)

Примечания 

Симфонические оркестры Германии
Музыкальные коллективы, появившиеся в 1934 году